The Story So Far..., een album van Mostly Autumn
 The Story So Far (Sick of It All), een album van Sick of It All
 The Story So Far (band), een Amerikaanse poppunkband, opgericht in 2007